Coleraine kan syfta på följande platser:

Australien 

 Coleraine (ort i Australien), Victoria, Southern Grampians,

Storbritannien 

 Coleraine, stad, Nordirland, 
 Coleraine (distrikt), distrikt, Nordirland,

USA 

 Coleraine (ort i USA), Minnesota, Itasca County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar